Teulada (Spanyolország), község Spanyolországban, Alicante tartományban.
Teulada (Olaszország), település Olaszországban, Szardínia régióban, Cagliari megyében.